

Янгсвілл — місто, штат Луїзіана
 Янгсвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Янгсвілл — місто, штат Пенсільванія
 Янгсвілл — переписна місцевість, штат Нью-Мексико